Leopoldo IV de Lippe (en alemán, Leopold IV. zur Lippe; Bonn, 30 de mayo de 1871-Detmold, 30 de diciembre de 1949) fue el último soberano del principado de Lippe. Sucediendo en el trono en 1905, había estado gobernando el estado desde 1904 como regente.

Primeros años 
Nació como conde Leopoldo de Lippe-Biesterfeld en Bonn, siendo el hijo del conde Ernesto II de Lippe-Biesterfeld y de la condesa Carolina de Wartensleben. Leopoldo pertenecía a la línea Lippe-Biesterfeld de la Casa de Lippe, que era la línea mayor de la casa principesca después de la línea reinante de Lippe-Detmold.

Sirvió como oficial del Ejército alemán hasta 1894, cuando lo dejó para estudiar ciencias políticas en las universidades de Bonn y Berlín.

Gobernante de Lippe 
Desde 1895, Lippe había estado gobernado por un regente debido a la discapacidad del príncipe Alejandro. El padre de Leopoldo había actuado como regente desde 1897 y después de su muerte el 26 de septiembre de 1904, Leopoldo asumió la regencia. Esto no fue reconocido por el emperador alemán Guillermo II quien inicialmente rechazó reconocer legalmente Leopoldo como regente ya que existía la cuestión sobre si Leopoldo y sus parientes eran de rango legítimo y como tales elegibles para la sucesión. Como resultado, la Dieta de Lippe eligió una alta comisión para considerar el asunto.

La cuestión de la regencia estaba todavía en curso cuando el príncipe Alejandro murió el 13 de enero de 1905. Leopoldo fue confirmado como príncipe de Lippe y sucesor de Alejandro el 25 de octubre de 1905, tras un fallo judicial.

Su gobierno se caracterizó por el avance económico y cultural, estaba abierto a la tecnología y la industria. Con el fin de ofrecer a los residentes oportunidades de ganarse la vida, hizo que se montaran los talleres estatales y se llevaran a cabo una gran cantidad de importantes proyectos de construcción. Los magníficos edificios del gobierno y el edificio del parlamento estatal, las cajas de ahorros y los bancos, la escuela primaria, el colegio de profesores, la Iglesia de Cristo, la rectoría protestante, los cuarteles, la expansión del castillo, etc. sirvió para este propósito. 

Su gran amor era la caza y el teatro, por lo que hizo reconstruir el teatro de la corte, incendiado en medio de la Primera Guerra Mundial. También se dedicó a la educación popular. La Ley de Escuelas Estatales de 1914 creó la autoridad estatal de escuelas secundarias y eliminó la supervisión escolar de la iglesia. La academia puso a los profesores a la par de los profesores prusianos. 

El 3 de junio de 1911, mientras viajaban en coche, Leopoldo y su hermano, el príncipe Julio, fueron atacados por un grupo de trabajadores italianos, quienes apedrearon a los príncipes. Aunque Leopoldo salió ileso, su hermano recibió una herida en la cabeza.

Durante la Primera Guerra Mundial, Leopoldo actualizó los títulos de varias líneas de la Casa de Lippe. Uno de los miembros quien se beneficiaría de la concesión de títulos fue su sobrino, Bernardo (hijo de su hermano, Bernardo), quien se convertiría en príncipe consorte de la reina Juliana de los Países Bajos. El 24 de febrero de 1916, Bernardo y su hermano fueron reconocidos con el título de príncipe de Lippe-Biesterfeld con el estilo de Alteza Serenísima. Los condes de Lippe-Weissenfeld también se beneficiaron con la creación del título de príncipe de Lippe-Weissenfeld con el estilo de Alteza Serenísima, tomando lugar el 24 de febrero de 1916 para el conde Clemente y sus descendientes, y otra vez el 9 de noviembre para los otros miembros de la línea.

Justo tres días de la actualización de los títulos de los miembros de la línea de Lippe-Weissenfeld y tras la derrota del Imperio alemán en la Primera Guerra Mundial y la subsecuente revolución, Leopoldo fue obligado a renunciar al trono el 12 de noviembre de 1918. Después del fin de su gobierno, el Principado de Lippe fue transformado en el Estado Libre de Lippe en la nueva República de Weimar.

Post-abdicación 
Después del auge del nazismo en Alemania, todos sus tres hijos de su primera esposa se convirtieron en miembros del partido. El mayor de sus hijos, el príncipe heredero Ernesto, está registrado por haber sido el primer príncipe alemán en unirse al Partido nazi cuando se afilió en mayo de 1928.

Además de ser pro-nazis, tanto el príncipe Ernesto como el príncipe Clodoveo contrajeron matrimonios desiguales. Así en 1947, cuando Leopoldo escribió su testamento, su hijo menor y único hijo con su segunda esposa, Arminio, le sucedería como jefe de la Casa de Lippe y también se convertiría en administrador de las propiedades de la familia principesca, tales como el Palacio de Detmold. Así, cuando Leopoldo murió en Detmold, estos tres hijos mayores fueron todos desheredados y su hijo menor, Arminio, se convertiría en jefe de la casa.

Matrimonio y descendencia 
Leopoldo se casó con la princesa Berta de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (1874-1919) el 16 de agosto de 1901 en Rotenburg. Tuvieron cinco hijos:

 Ernesto (1902-1987), príncipe heredero de Lippe. Casado por primera vez en 1924 con Carlota Ricken (1900-1974). Después de divorciarse en 1934, se casó por segunda vez en 1937 con Herta Elisa Weiland (1911-1970).
 Leopoldo Bernardo (1904-1965).
 Carolina (1905-2001), casada en 1932 con el conde Juan de Kanitz (1893-1968).
 Clodoveo (1909-2000), casado en 1940 con Verónica Holl (1915-2007).
 Sieglinda (1915-2008), casada en 1942 con Federico Carlos Heldman (1904-1977).

Su esposa falleció pocos meses después de perder su principado, se casó por segunda vez con la princesa Ana de Isenburg-Büdingen (1886-1980) el 26 de abril de 1922 en Büdingen. De este matrimonio tendría un hijo:

 Arminio (1924-2015), casado en 1953 con Traute Becker (nacida en 1925).

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Bonn
Príncipes de Lippe
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Nobles de Alemania del siglo XX